A Chloris az egyszikűek (Liliopsida) osztályának perjevirágúak (Poales) rendjébe, ezen belül a perjefélék (Poaceae) családjába tartozó nemzetség.

Rendszerezés 
A nemzetségbe az alábbi 63 faj tartozik:

Chloris affinis Caro & E.A.Sánchez
Chloris amethystea Hochst.
Chloris andropogonoides E.Fourn.
Chloris anomala B.S.Sun & Z.H.Hu
Chloris arenaria C.L.Hitchc. & Ekman
Chloris barbata Sw.
Chloris berazainiae Catasús
Chloris berroi Arechav.
Chloris boivinii A.Camus
Chloris boliviensis Renvoize
Chloris bournei Rang. & Tadul.
Chloris × brevispica Nash
Chloris burmensis D.E.Anderson
Chloris canterae Arechav.
Chloris castilloniana Parodi
Chloris ciliata Sw.
Chloris clementis Merr.
Chloris cruciata (L.) Sw. - típusfaj
Chloris cubensis C.L.Hitchc. & Ekman
Chloris cucullata Bisch.
Chloris diluta Renvoize
Chloris divaricata R.Br.
Chloris ekmanii C.L.Hitchc.
Chloris elata Desv.
Chloris exilis Renvoize
Chloris filiformis (Vahl) Poir.
Chloris flabellata (Hack.) Launert
Chloris formosana (Honda) Keng
Chloris gayana Kunth
Chloris halophila Parodi
Chloris humbertiana A.Camus
Chloris jubaensis Cope
Chloris lamproparia Stapf
Chloris lobata Lazarides
Chloris mearnsii Merr.
Chloris mensensis (Schweinf.) Cufod.
Chloris montana Roxb.
Chloris mossambicensis K.Schum.
Chloris orthonoton Döll
Chloris paniculata Scribn.
Chloris parvispicula Caro & E.A.Sánchez
Chloris pectinata Benth.
Chloris pilosa Schumach. & Thonn.
Chloris pumilio R.Br.
Chloris pycnothrix Trin.
Chloris radiata (L.) Sw.
Chloris robusta Stapf
Chloris roxburghiana Schult.
Chloris ruahensis Renvoize
Chloris rufescens Lag.
Chloris sagrana A.Rich.
Chloris sesquiflora Burkart
Chloris subdolichostachya C.Muell.
Chloris submutica Kunth
Chloris suringarii C.L.Hitchc.
Chloris texensis Nash
Chloris truncata R.Br.
Chloris ventricosa R.Br.
Chloris verticillata Nutt.
Chloris virgata Sw.
Chloris quinquesetica Bhide
Chloris wightiana Nees ex Steud.
Chloris woodii Renvoize

Források 
Chloris The Plant List
Swartz, O. (1788) Nova Genera et Species Plantarum seu Prodromus 1, 25.
Govaerts, R. et al. 2016. Chloris in World Checklist of Selected Plant Families. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the internet. Accessed: 2016 May 13.
International Plant Names Index. 2013. Chloris. Published on the Internet. Accessed 31 Oct. 2013.
Peterson, P.M., Romaschenko, K. & Herrara-Arrieta, Y., 2015. A molecular phylogeny and classification of the Eleusininae with a new genus, Micrachne (Poaceae: Chloridoideae: Cynodonteae). Taxon 64(3): 445–467. doi: 10.12705/643.5 Full text PDF from ResearchGate reference page
Simon, B.K., Clayton, W.D., Harman, K.T., Vorontsova, M., Brake, I., Healy, D. & Alfonso, Y. 2013. GrassWorld, (Plantae) Chloris (Plantae). Published on the internet. Accessed 2013 Oct. 31.
Tropicos.org 2013. Chloris Published on the internet. Accessed: 2013 Oct. 31.

Perjefélék
Növénynemzetségek